Киселёва Лидия Викторовна — , , .

Фильмография 

1985—1986 г. Автор и режиссер — постановщик театрализованного представления : «Возьмемся за руки, друзья!» (с авторами-исполнителями: Булат Окуджава, Александр Городницкий, Александр Дольский, Марат Тазетдинов, Александр Хочинский, Юрий Кукин, Александр Суханов, Валерий Боков, Борис Полоскин, Александр Дулов, Евгений Клячкин, Владимир Бережков, Валентин Вихорев, Владимир Туриянский, Олег Митяев и многие другие). Легализовала авторскую песню.

1987 г. «Музыкальный полет» — театрализованное представление с авторами-исполнителями и профессиональными актерами.

1988—1989 г. : По заданию ЦК ВЛКСМ: Создание театрализованного представления «Миссия в Кабуле» — для раненых на войне в Афганистане. Поездка в Афганистан, создание фильма «И ранены мы в душу тобой, Афганистан…»
 
1989: Документальный фильм «Валаам».

1991: Документальный фильм «Серафим Саровский».

1992: Художественный, исторический — (на документальной основе) фильм «Великая княгиня Елисавета». Режиссёр и сценарист Лидия Киселёва, оператор — постановщик Владимир Ильин, Композитор — Алексей Рыбников, художник — постановщик Владимир Лапшин. В фильме снимались: Анастасия Василец, Александра Красильникова, Аркадий Коваль, Алексей Фалилеев, Дмитрий Воронец, Алексей Зуборев а также каскадеры к/с «Ленфильм» .

1993—1996: сотрудничество с Санкт-Петербургским телевидением, телекомпания «5 канал» (публицистические авторские программы).

1995: победила в Международном конкурсе стран Европейского союза в г. Хельсинки (Финляндия) на лучший сценарий — «Право на совесть».

1999: «Депутат» (телевизионный, документальный).

2001: «Тайны творчества» (телевизионный, документальный по заказу Финского ТВ).

2004: «Воспоминание о Смольном» — документальный, по заказу Смольного.(Оператор — постановщик — Владимир Ильин, композитор — Алексей Рыбников).

2006: «Петербург. Остановка Смольный» документальный, по заказу Смольного. Автор Лидия Киселёва, оператор Владимир Ильин, фильме снимался Евгений Дятлов.

2010: Трёхсерийный документальный фильм «Калашников» (режиссер и автор сценария Лидия Киселева, оператор — постановщик Владимир Ильин, композитор — Евгений Дога, художник — постановщик Владимир Лапшин).

В настоящее время находятся в производстве: художественный, трехсерийный исторический фильм, а также — документальный фильм «Из Созвездия Лебедь…» — о великой русской балерине Алле Осипенко.

Ссылки 
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27776/

Википедия:Биографии современников